Антоновский — русская фамилия, женская форма Антоновская; и топоним.

Фамилия 
 Антоновский, Аарон (1923—1994) — американский и израильский социолог.
 Антоновский, Александр Петрович (1864—1939) — русский и советский певец.
 Антоновский, Андрей (род. 1973) — украинский поэт, переводчик с каталанского языка, художник, перформер.
 Антоновский, Борис Иванович (1891—1934) — советский художник-график, карикатурист, мастер мультипликационного кино.
 Антоновский, Геннадий Михайлович (1859—1903) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Антоновский, Евгений Андреевич (1929—2019) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1974).
 Антоновский, Евлампий Иванович (1903—1945) — советский горный инженер.
 Антоновский, Иван Иванович (1893—1958) — советский дирижёр, музыкант и бандурист.
 Антоновский, Илья Антонович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Антоновский, Михаил Иванович (1759—1816) — русский и украинский историк, публицист, переводчик.
 Антоновский, Юлий Михайлович (1857—1913) — русский юрист, писатель и переводчик, народоволец.

Топоним 
 Антоновский — хутор, Шолоховский район, Ростовская область, Россия
 Антоновский — посёлок, городской округ город Нижний Тагил, Свердловская область, Россия

Разное 
 Антоновский мост
 Антоновский район
 
 Нижнеантоновский

См. также

Примечания